Le Journal d'un dégonflé (Diary of a Wimpy Kid en version originale) est un film d'animation de Disney, sorti le  sur Disney+.

Synopsis

Fiche technique 

autour du film:  ON peut entendre Greg faire du rickroll pour faire partir des gens

Notes et références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 2021
Film d'animation américain
Comédie dramatique américaine
Adaptation d'un roman américain au cinéma
Film sur l'éducation
Film sur le harcèlement scolaire
Moyen métrage américain
Moyen métrage d'animation Disney
Journal d'un dégonflé